Kněžík může označovat:
český rodový název pro několik druhů pyskounovitých ryb
 Anampses Quoy & Gaimard, 1824 
 Cheilio Lacépède, 1802 – monotypický rod
 Clepticus Cuvier, 1829 
 Clepticus parrae – kněžík kreolský
 Coris Lacépède, 1801 
 Coris julis – kněžík duhový
 Halichoeres Rüppell, 1835 
 Halichoeres argus – kněžík argus
 Hemigymnus Günther, 1861 
 Hemigymnus fasciatus – kněžík pruhovaný
 Hologymnosus Lacépède, 1801 
 Hologymnosus annulatus – kněžík kroužkový
 Leptojulis Bleeker, 1862 
 Leptojulis cyanopleura – kněžík modroboký
 Macropharyngodon Bleeker, 1862 
 Macropharyngodon bipartitus – kněžík velkozubý
 Melanospiza Ridgway, 1897 – monotypický rod 
 Stethojulis Günther, 1861 
 Stethojulis trilineata – kněžík třípásý
 Suezichthys Smith, 1958 
 Suezichthys arquatus – kněžík australský
 Thalassoma Swainson, 1839 
 Thalassoma lunare – kněžík srpkovitý

ornitologie
Sporophila Cabanis, 1844 – kněžík
 Sporophila americana – kněžík páskovaný
 Sporophila corvina – kněžík proměnlivý
 Loxigilla Lesson, 1831
 Loxigilla noctis – kněžík menší

příjmení
 Kateřina Kněžíková (* 1982) – česká operní pěvkyně

Související články 
 Kněžíček
 Kněžínek
 Pyskoun
 Pyskounek